A magyar női labdarúgókupában 2017–2018-ban tizenhat csapat küzdött a kupa elnyeréséért. A győzelmet a Ferencváros szerezte meg.

Ágrajz

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntő

Összeállítások

Lásd még 
 2017–2018-as magyar női labdarúgó-bajnokság (első osztály)

Jegyzetek

Források 
 MLSZ adatbank

Magyarkupa
Magyarkupa
Magyar női labdarúgókupa